Белоновский — фамилия. Известные носители:
 Белоновский, Георгий Дмитриевич (1875—1950) — российский и советский микробиолог, эпидемиолог, член-корреспондент АН СССР.
 Белоновский, Юрий Юрьевич (1988) — российский борец вольного стиля.